

Air sau AIR poate fi:

Companii aeriene 
 Air France
 Air Canada
 Delta Air Lines
 Blue Air
 Air India
 Wizz Air
 Korean Air
 Air China
 Air France-KLM
 Air New Zealand
 Swiss International Air Lines
 Air Transat
 United Air Lines
 International Air Transport Association

Aviație, tehnică militară 
 United States Air Force
 Air Force One
 Royal Air Force
 Ramstein Air Base
 Royal Naval Air Service
 Air-Launched Cruise Missile
 Air-Sol Moyenne Portée
 Lackland Air Force Base
 Strategic Air Command
 Zborul 447 al Air France
 Zborul 166 al Banat Air

Alte Companii 
 Air International Radio, companie americană de distribuție de produse wireless
 Sealed Air, producător și distribuitor de ambalaje și utilaje pentru ambalare
 Air Liquide, cel mai mare distribuitor de gaze industriale din lume

Altele 
 MacBook Air
 Districtul Bel Air
 Prințul din Bel Air
 Chevrolet Bel Air
 No Air
 In The Air Tonight
 Air Hockey